Per-Jansatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Per-Jansatjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (2,29 ha)
Per-Jansatjärnen (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn